Чемпионат России по баскетболу 2008/2009является 18 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу. Перед началом чемпионата прошло слияние клуба «БК Москва» с московским «Динамо», новосибирское «Динамо-Энергия» поменяв титульного спонсора поменяло и название — «Динамо-ГУВД». Ногинский «Спартак», занявший в сезоне 2007/08 Суперлиги «Б» первое место, отказался от участия в Суперлиге «А» сезона 2008/09 из-за недостаточного финансирования. Также из состава участников Суперлиги «Б» были выведены дубли команд Суперлиги «А», для них организовано самостоятельное соревнование — чемпионат молодёжных команд женских клубов Суперлиги «А».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 8 октября 2008 г. по 16 марта 2009 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии1/4 финала,матчей за 5—8-е местаи игрыза 5-еи7-е местопроводятся до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Финал,Полуфиналиигры за 3-е местопроводятся до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-е и 10-е места в регулярном чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр регулярного чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 9 и 10 места, будут классифицироваться по результатам регулярного чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2009/2010 гг. в Суперлиге «Б».

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Таблица чемпионата

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Суперлиги «А».

Матчи за 9—10-е места(02, 03, 07, 08.04.2009)
 Спартак (СПб) — Славянка — 94:50
 Спартак (СПб) — Славянка — 76:75
 Славянка — Спартак (СПб) — 56:65
 Славянка — Спартак (СПб) — 57:95

Полуфинал за 5—8-е места
 Надежда — Динамо-ГУВД — 2—0 (67:44, 82:54)
 Вологда-Чеваката — Динамо (К) — 2—0 (69:58, 72:70)
Матч за 7-е место
 Динамо (К) — Динамо-ГУВД — 2—1 (66:58, 67:70, 64:48)
Матч за 5-е место
 Надежда — Вологда-Чеваката — 2—0 (79:69, 74:56)

Итоговое положение 

 4.Динамо (М)
 5.Надежда
 6.Вологда-Чеваката
 7.Динамо (К)
 8.Динамо-ГУВД
 9.Спартак (СПб)
 10.Славянка

Золотая корзина — 2009 
01 февраля 2010 года состоялось ежегодное награждение РФБ за достижения в области российского баскетбола. Лауреаты почётного приза по традиции определялись в результате интернет-голосования клубов мужской и женской Суперлиги, а также членов Исполкома РФБ. По итогам календарного 2009 года обладателями «Золотой корзины» в различных номинациях провозглашены:

Лучшая российская баскетболистка — Светлана Абросимова (УГМК, сборная России);
Лучший легионер женской Суперлиги — Дайана Таурази («Спартак» Видное);
Лучшая молодая баскетболистка России — Наталья Виеру («Спартак» Видное);
Лучший российский тренер, работающий с женскими командами — Борис Соколовский («Вологда-Чеваката» / «Динамо-ГУВД», студенческая сборная России).

Суперлига «Б» 
Соревнования в Суперлиге «Б» (втором по значению женском баскетбольном дивизионе) состояли из двухкругового турнира со спаренными матчами. Победитель турнира — Спартак (Ногинск) в следующем сезоне получил право выступать Суперлиге «А».

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2008-2009
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Примечания

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России

2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе